Kropfreiter ist der Familienname folgender Personen:

 Augustinus Franz Kropfreiter (1936–2003), österreichischer Augustiner Chorherr, Komponist und Organist
 Markus Kropfreiter (* 1972), deutscher Politiker (SPD)
 Silvia Kropfreiter (* 1960), österreichische Künstlerin